Jefferys ist der Name von

 Edward Jefferys (1936–1998), südafrikanischer Sprinter
 John Jefferys (1701–1754), englischer Uhrmacher
 Thomas Jefferys (um 1719–1771), britischer Kartograf